Suecia kan syfta på följande platser:

Antarktis 

 Monte Suecia, 
 Suecia (udde), 

Robotskapade Antarktisförgreningar